Оболе́нцев — редкая русская фамилия
 Оболенцев, Иван Александрович — председатель Комиссии РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей) 
 Оболенцев, Никита Иванович чув. (1919—2001) — русский писатель, драматург
 Оболенцев, Роман Дмитриевич (1906—1968) — советский нефтехимик, доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.

Оболенцева 
  (2001) — российская шахматистка, чемпионка мира по шахматам в возрасте до 10 лет, чемпионка Европы среди школьников (группа Д-13)

См. также 
 Аболенцев